Phallodrilus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Pierantoni 1902. Phallodrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Phallodrilus